Kaila est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Eino Kaila (1890-1958), philosophe et psychologue finlandais
 (1867-1944), archevêque finlandais
, entomologiste finlandaise
Maureen Kaila Vergara (née en 1964), coureuse cycliste finlandaise
Osmo Kaila (1916-1991), maître d'échecs finlandais

Prénom
 (née en 1981), lanceuse canadienne au softball
, femme politique australienne en Nouvelle-Galles-du-Sud

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de prénom